Mistrzostwa Norwegii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Byrkjelo Stadion w Byrkjelo od 12 do 14 sierpnia.

Podczas mistrzostw Andreas Thorkildsen uzyskał w rzucie oszczepem wynik 90,61 – najlepszy na świecie rezultat w sezonie 2011.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Norwegii w Lekkoatletyce 2010

Przypisy

Bibliografia 
  
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Norwegii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce